Martinillo puede hacer alusión:
al autómata que da los cuartos en la catedral de Burgos, situado junto al Papamoscas.
al pseudónimo de Jacinto Ontañón-Enríquez, director del periódico El Papa-Moscas.
al nombre del intérprete que Francisco Pizarro utilizó para entenderse con Atahualpa durante la conquista del Imperio Inca.
al canon Frère Jacques, canción infantil en la que se repita la estrofa Martinillo, Martinillo, / ¿dónde estás?, ¿dónde estás? / Toca la campana, toca la campana, / din don dan, din don dan.